Computação
 Hewlett-Packard - empresa do segmento de alta tecnologia que se dividiu em duas empresas:
 HP Inc. - empresa americana atual
 Hewlett Packard Enterprise - conhecida como a abreviatura HPE

Outros
 Cavalo-vapor - unidade física de potência (do inglês horse power)
 Vida (jogos) (health point) - termo normalmente usado em jogos de RPG
 Harry Potter - série de livros e filmes criado por J. K. Rowling

Desambiguações de siglas